Cse
 Cse vagy Zhe, Csöcsiang/Zhejiang kínai tartomány középkorban szokásos elnevezése
 CsE vagy CSE, a csillagászati egység rövidítése
Che
 Che Guevara, orvos, politikus, marxista forradalmár, gerillavezér, kubai miniszter